Линия е реална или мислена черта, която съединява две точки.

В геометрията 
Линиите в геометрията имат наименования, които ги характеризират допълнително:
 прáва или прáва линия – линията, която съединява две точки по най-късия път; в Евклидовата геометрия линията е „дължина без ширина“ и съществува само една права линия, свързваща две точки.
 отсечка – частта от права линия между две точки;
 лъч – права линия, която има само една начална точка, както и посока.
 страна – линията, ограждаща геометрична фигура в равнина;
 диагонал – линията, свързваща два несъседни върха в изпъкнал многоъгълник;
 ръб – линията, образувана при пресичането на две повърхности;
 пресичаща линия – линия, образувана при пресичането на права, отсечка или лъч;
 крѝва – едномерен обект, непрекъснат низ от отделни точки. Правата линия е частичен случай на крѝва; други криви са например:
 винтова линия
 елипса
 парабола
 синусоида
 хипербола
 циклоида.

Етимология 
Думата „линия“ е заимствана , означаващо ленена нишка, въже.

Други значения 
От определението за линия следва, че тя свързва две абстрактни или физически точки.

Абстрактно значение 
Като абстрактно понятие, значението на линия е в смисъл на:
 „връзка“, например:
 роднинска линия (която може да е права линия, съребрена линия);
 партийна линия;
 продуктова линия;
 „посока“, например:
 сюжетна линия;
 времева линия;
 възходяща линия;
 низходяща линия;
 линия на най-малкото съпротивление;
 силова линия – показва интензитета на електрическо поле;
 философска линия, като:
 Линията на Платон (аналогия на разделената линия);
 „област на действие“, например:
 научна линия;
 линия на международното сътрудничество;
 „път, траектория“, транспортна линия, като например:
 градска, извънградска, междуградска, международна автобусна/жп линия, като градската линия може да е и тролейбусна, трамвайна или метро линия;
 кръгова линия – без начална и крайна спирка;
 въздушна линия (за самолети);
 пасажерска линия;
 круизна линия;
 фериботна линия;
 редовна/чартърна линия;
 „релефна особеност“, природни обекти, като:
 контурна линия (или изолиния) – крива, свързваща точки с едни и същи конкретни стойности;
 планинска линия;
 брегова/крайбрежна/първа линия;
 водна линия – линията, до която стига водата;
 снежна линия – области от Земята с постоянно снежно или ледено покритие;
 линия на хоризонта;
 „изкуствено очертание“, като:
 Иречекова линия;
 Уолъсова линия;
 Линия на уседналост;
 разделителна линия (например Разделителната линия, определена с договора от Тордесиляс, т.нар. Inter caetera);
 гранична линия (например Линия Кързън, Линия „Карлобаг-Огулин-Карловац-Вировитица“)
 демаркационна линия (например Зелената линия в Кипър);
 линия на застрояване, регулационна линия.

Физическо значение 
Във военното дело линия се ползва най-често в смисъл на отбранителна линия, което може да е разположението на войските (фронтова линия) или предварително построено голямо защитно съоръжение, каквито са:
 Днестърска линия
 Линия „Зигфрид“
 Линия „Мажино“
 Линия „Манерхайм“
 Линия „Метаксас“
 Линия „Хинденбург“

Друго реално съществуващи обекти, с линия в наименованието си:
 чертожна линия, линеал, сметачна линия, линийка;
 въжена линия (лифт, ски-влек);
 поточна линия – вид начин на производство чрез специализирани зони, през които преминава и се обработва продуктът;
 предавателна линия, като:
 електрически далекопровод (електропроводна линия, въздушна линия), еднопроводна електропреносна линия;
 телефонна/телеграфна/свързочна/„гореща“ линия, също аналогова/цифрова абонатна линия/асиметрична цифрова абонатна линия;
 в оптиката: спектрална линия, като например Фраунхоферовите линии;
 риболовна линия;
 очна линия – вид козметичен продукт.

Линии на дланите 

Условни наименования на линиите, образувани от местата на прегъване на човешките длани:
 линия на живота,
 ангелска линия,
 линия на здравето,
 линия на главата (ума),
 линия на сърцето,
 линия на съдбата и т.н.

Линия на смяна на датите 

Линия на смяна на датите са всъщност две мислени линии, като и двете са меридиани, свързащи Северния и Южния полюс на Земята, но едната се движи със Слънцето, а другата е фиксирана.

Подвижна линия 
Подвижната линия се движи от изток на запад според въртенето на Земята около оста ѝ. Линията следва пълната сянка на Слънцето, отбелязвайки къде в момента е полунощ, т.е. моментът, когато се сменя датата със следващата.

Фиксирана линия 
Фиксираната линия на смяна на датите е 180-градусовият меридиан, който е като мислено продължение на Гринуичкия меридиан (наричан още начален меридиан).

Ако човек направи околосветско пътешествие, когато пресече линията на смяна на датите:
 от изток на запад – датата се сменя със следващата.
 от запад на изток – датата се сменя с предишната.

Източници 

Геометрични фигури